Hagyaték (Legacy): A Star Wars univerzumban játszódó, huszonhárom egybefüggő történetből álló képregénysorozatot John Ostrander írta. 2006. júniusa és 2010. augusztusa között képregényfüzetekben, 2007. májusa és 2010. decembere között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Semic Interprint kiadásában jelent meg az első két történet: Szétroppantva, Ződfi 2007. februárja és 2008. februárja között, majd a tizenharmadiktól a tizenhatodik történetig: Vektor, Küzdj meg máskor, Viharok, Renegát 2009. októbere és 2010. októbere között képregényfüzetekben. A Hagyaték történetei 130 évvel később játszódnak az Új remény eseménye után.

Dark Horse Comics

Szétroppantva

Ződfi

Szövetségesek

Bizalmi kérdések

Kísértetek

Készen a halálra

A sárkány karmai

Rettenthetetlen

A sárkány haragja

Lojalitás

Titkos templom

Út a magba

Vektor

Küzdj meg máskor

Viharok

Renegát

Tatuin

Egy zsivány búcsúja

Megosztott hűség

Szörnyeteg

A Dac végzete

Szélsőségek

Háború

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: Legacy Volume 1

Star Wars Epic Collection: Legacy Volume 2

Star Wars Epic Collection: Legacy Volume 3

Források

 halozsak.hu

 swbooks.co.uk 

 starwars.wikia.com

 db.kepregeny.net